Margarita de Escocia (Inglés: Margaret of Scotland; 1193-1259) fue una princesa del Reino de Escocia y una noble inglesa.

Margarita nació en Haddington (East Lothian, Escocia) de Guillermo I de Escocia y su mujer Ermengarda de Beaumont. Es la mayor de cuatro hermanos, incluido Alejandro II de Escocia.

El 19 de junio de 1221 se casó con Hubert de Burgh, regente del Reino de Inglaterra desde 1219, tres años después de la muerte de Juan I de Inglaterra. Cuando el joven príncipe Enrique III de Inglaterra alcanzó la mayoría de edad en 1227, Hubert cesó en sus funciones y fue recompensado con el título de conde de Kent, siendo una de las personas más influyentes en la corte.

El matrimonio sólo tuvo una hija, Margarita (o Megota) de Burgh (c. 1227, 1237), que se casó con Richard de Clare, conde de Gloucester y con el que no tuvo descendencia.

Margarita sobrevivió a su marido 16 años y al morir en 1259 fue enterrada en la iglesia del convento dominico en Holborn, Londres.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos
 Lista de reyes de Escocia (en inglés)

Nobles de Escocia
Nobles de Inglaterra del siglo XIII
Condesas de Inglaterra
Escocesas del siglo XIII